GReeeeN (произн. Грин) — японская музыкальная группа.

Группа состоит из 4 человек: Хидэ, Нави, Куни и Со. Музыкальный продюсер группы — Дзин, старший брат Хидэ. Все 4 участника вместе учились на стоматологическом отделении медицинского университета в регионе Тохоку.

Члены группы абсолютно анонимны. Сама группа утверждает, что делается это для того, чтобы не мешать их карьере в области стоматологии.

Самая известная песня коллектива — «Kiseki». Она заняла первое место в итоговом чарте за весь 2008 год японской версии журнала «Билборд».

Состав 
 HIDE (Хиде, род. )
 navi (Наби, род. )
 92 (Куни, род. )
 SOH (Со:, род. )

Дискография

Синглы

Альбомы

Сборники

Награды

Japan Gold Disc Awards 

|-
|rowspan="2" align="center"| 2008
| GReeeeN
| New Artist of the Year
| 
|-
| «Ai Uta»
| Chaku-Uta Song of the Year
|

Japan Record Awards 

|-
|rowspan="2" align="center"| 2009
|rowspan="2"| Shio, Koshou
| Best Album
| 
|-
| Album Award
|

Student Voice Awards 

|-
|align="center"| 2008
| «Kiseki»
| Best Ringtone
|

Yahoo! Music Awards 

|-
|align="center"| 2008
| «Ai Uta»
| Works
|

Примечания

Ссылки 
  
 Профиль GReeeeN на официальном сайте Universal Music Japan 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2007 году
Музыкальные коллективы 2000-х годов
Музыкальные коллективы 2010-х годов
Поп-группы Японии
Рок-группы Японии
Квартеты
Исполнители Universal Music Group
Stardust Promotion
Исполнители Universal Music Japan
Неидентифицированные люди